intensiteit (natuurkunde): intensiteit als natuurkundige variabele
intensiteit (verkeerskunde): intensiteit als verkeerskundige variabele
intensiteit (kleur)
geluidsintensiteit
luminantie